Pontis puede referirse a:
 Pontis, localidad francesa en el departamento de Alpes de Alta Provenza.
 Anthidium pontis, especie de abejas de la familia Megachilidae.
 Lactobacillus pontis, especie de bacteria de la familia Lactobacillaceae.
 Pontis - Prácticas de Traducción, revista en línea uruguaya de traducción literaria.